City Hall signifie Hôtel de ville en anglais.

Lieux physiques 
Aux États-Unis :
New York City Hall, Hôtel de ville de New York
 Philadelphia City Hall, Hôtel de ville de Philadelphie
 Old City Hall, ancien Hôtel de Ville de Philadelphie
Aspen City Hall, Hôtel de ville d'Aspen.
Chicago City Hall, Hôtel de ville de Chicago
Louisville City Hall, Hôtel de ville de Louisville
Los Angeles City Hall, Hôtel de ville de Los Angeles
Phoenix City Hall, gratte-ciel de Phoenix
Buffalo City Hall, gratte-ciel de Buffalo
City Hall, station du métro de New York
City Hall, ancienne station du métro de New York

 Au Royaume-Uni, City Hall (Cardiff) est l'Hôtel de ville de Cardiff au Pays de Galles

 Au Japon : 
 Kobe City Hall, gratte-ciel de Kōbe
 Tokyo City Hall Tower II, gratte-ciel de Tokyo

 En Russie, City Hall and City Duma est un complexe administratif à Moscou

Cinéma et télévision 
 City Hall est un film américain réalisé par Harold Becker en 1996.
 City Hall est un court métrage américain réalisé par Jeffrey Williams en 2003.
 City Hall est un film documentaire américain réalisé par Frederick Wiseman en 2020.

Autres 
 City Hall est un manga de Rémi Guérin et de Guillaume Lapeyre